Флаг Городи́щей — официальный символ городского поселения посёлок Городищи Петушинского района Владимирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 6102.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, симметрично разделённое на три части белыми полосами (шириной в 2/9 ширины полотнища каждая), сходящимися диагонально от углов верхнего края и прямо от нижнего края в точке, отстоящей от нижнего края 1/6 ширины полотнища. В центре полотнища изображён жёлтый сквозной ромб из герба посёлка, переплетённый с белыми полосами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба посёлка Городищи, который языком символов и аллегорий отражает исторические, экономические и природные особенности посёлка Городищи.

Три сходящиеся полосы аллегорически указывают на впадение реки Киржач в реку Клязьму, при котором расположен посёлок, символически показанный ромбом в центре пересечения полос.

Места, окружающие посёлок, очень популярны среди отдыхающих, сюда приезжают из разных областей насладиться свежим воздухом, прозрачной водой рек, чистой природой, богатством лесов. В гербе символика природы, окружающей посёлок, отражена красным цветом, белым и жёлтым цветом:

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, солнечного тепла и энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания;

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Белые полосы (бинт, марля), и веретено (сквозной ромб) — традиционный символ текстильной промышленности, символически отражает основное предприятие посёлка — ныне ОАО «Городищенская отделочная фабрика» — крупное предприятие по выпуску марли, ваты и бязи. Фабрика, существующая более 120 лет, является одним из крупнейших и старейших отечественных производителей изделий медицинского назначения.

Примечания